Macairea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Macairea ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Macairea